Dézsi Zsigmond (1689–1728) gimnáziumi tanár, rektor, egyházi író
Hasonló nevűek
 Deézsi Zsigmond (1810–1874) színész, színházigazgató, drámaíró